TVK SM, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. W 2016 z usług firmy korzysta ok. 20 tys. abonentów, w tym ponad 13 tys. abonentów telewizji cyfrowej.

Historia 
Uruchomienie telewizji kablowej na spółdzielczych osiedlach umożliwiło nadawanie własnego programu. Z czasem stał się on dostępny dla mieszkańców niemal całego miasta. Grudziądzki program w Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej pojawił się w 1993 roku. Tworzony był głównie przez studio Centrum Kultury w Grudziądzu. Program nadawano raz w tygodniu. Nie znaczy to jednak, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, właściciel sieci, posiłkować musiała się obcą produkcją. Już wtedy krótkie reportaże z życia spółdzielni oraz materiały miejskie realizowały dwie osoby. Pierwsze programy rejestrowane były prywatną kamerą. Niestety, jakość tych produkcji nie była najlepsza. Przede wszystkim brakowało studia do montażu oraz lepszego sprzętu. W marcu 1995 roku studio telewizyjne wzbogaciło się o typowy zestaw do montażu video. Rok później studio telewizyjne Centrum Kultury Teatr i SM zacieśniły współpracę w przygotowywaniu programu lokalnego. Około godzinną audycję nadawano w sieci spółdzielczej dwa razy w tygodniu. Program nagrywany był w niewielkim studio, z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Następnie nagraną taśmę trzeba było dostarczyć do stacji czołowej i dopiero stamtąd materiał emitowany był do sieci Spółdzielni. Od lutego 2008r. telewizja posiada system automatycznej emisji, dzięki której program nadawany jest przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Program rozpoczyna się serwisem informacyjnym o godzinie 17:15. Powtórki serwisu emitowane są o: 20:00, 22:30 i w dniu następnym o: 9:15, 12:00, 14:30. Pomiędzy powtórkami na antenie ukazują się różnotematyczne etiudy filmowe, plansza z programem, plansza z zegarem oraz plansza z zapowiedziami imprez w mieście. 

TV SM oferuje:
 Grudziądzki Serwis Informacyjny
 Grudziądzki Magazyn Sportowy
 Grudziądzki Przegląd Tygodnia
 Grudziądzki Magazyn Historyczny
 Grudziądzki Magazyn Filmowy TVSM
 Zdarzyło się kiedyś
 Obserwatorium
 Śladami Przyrody
 Uwagi Warte
 Prognozę Pogody
 Relacje Żużlowe
 Magazyn Kulturalny "Qltura"

Linki zewnętrzne 
 strona internetowa TVK SM
 

Polskie stacje telewizyjne
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1993
Polskojęzyczne stacje telewizyjne